Svalöv (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Svalöv (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.